Стівен Спілберг (; нар. 18 грудня 1946) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер єврейського походження.
 25930 Спілберг (25930 Spielberg) — астероїд головного поясу.
 Саша Спілберг справжнє ім'я Олександра Балковська; нар. 27 листопада 1997) — російська відеоблогерка, співачка, актриса, модель.